Маяк — навигационный ориентир в судовождении. Также может означать:

Топонимы

Азербайджан 
 Маяк — посёлок в Бейлаганском районе.

Белоруссия 
 Маяк — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Маяк — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Маяк — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Маяк — гора в Воложинском районе Минской области.

Казахстан 
 Маяк — село в Мугалжарском районе Актюбинской области, упразднено в 1990-е годы.
 Маяк — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.
 Маяк — село в Сарыкольском районе Костанайской области.
 Маяк — до 2011 года название села Майбулак в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Маяк — до 2001 года название села Дикан в Мактааральском районе Туркестанской области.

Приднестровье 
 Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Маяк — посёлок в Григориопольском районе.

Россия 
Алтайский край
 Маяк — поселок в Павловском районе. упразднён в 1982 г.
 Маяк — село в Чарышском районе.

Башкортостан
 Маяк — деревня в Миякинском районе.

Брянская область
 Маяк — посёлок в Жирятинском районе.

Владимирская область
 Маяк — посёлок в Александровском районе.

Воронежская область
 Маяк — посёлок в Грибановском районе.

Забайкальский край
 Маяк — посёлок в Оловяннинском районе.

Иркутская область
 Маяк — посёлок в Баяндаевском районе.

Калининградская область
 Маяк — посёлок в Светлогорском районе.

Калужская область
 Маяк — деревня в Мещовском районе.

Костромская область
 Маяк — посёлок в Вохомском районе.

Краснодарский край
 Маяк — посёлок в составе города Армавир.
 Маяк — посёлок в Отрадненском районе.

Курганская область
 Маяк — деревня в Далматовском районе, упразднена в 2000 году.
 Маяк — деревня в Юргамышском районе.

Липецкая область
 Маяк — посёлок в Елецком районе.

Мордовия
 Маяк — посёлок в Торбеевском районе.

Нижегородская область
 Маяк — остановочный пункт железнодорожной линии Арзамас I — Муром I

Новгородская область
 Маяк — деревня в Любытинском районе.

Новосибирская область
 Маяк — посёлок в Искитимском районе.
 Маяк — посёлок в Кочковском районе.

Омская область
 Маяк — село в Оконешниковском районе.

Орловская область
 Маяк — посёлок в Сосковском районе.

Пензенская область
 Маяк — посёлок в Лопатинском районе.
 Маяк — посёлок в Пачелмском районе.

Пермский край
 Маяк — деревня в Сивинском районе.

Псковская область
 Маяк — деревня в Пустошкинском районе.

Ростовская область
 Маяк — хутор в Сальском районе.

Рязанская область
 Маяк — посёлок в Спасском районе.
 Маяк — посёлок в Шацком районе.

Самарская область
 Маяк — гора у села Сиделькино Челно-Вершинского района.
 Маяк — посёлок в составе города Новокуйбышевск.

Саратовская область
 Маяк — хутор в Саратовском районе.

Свердловская область
 Маяк — посёлок в Камышловском городском округе.

Ставропольский край
 Маяк — посёлок в Петровском районе.

Тамбовская область
 Маяк — деревня в Инжавинском районе.
 Маяк — посёлок в Моршанском районе.
 Маяк — посёлок в Рассказовском районе.
 Маяк — посёлок в Ржаксинском районе.
 Маяк — посёлок в Староюрьевском районе.

Тверская область
 Маяк — посёлок в Калининском районе.
 Маяк — деревня в Удомельском районе.

Тульская область
 Маяк — посёлок в Заокском районе.

Удмуртия
 Маяк — посёлок в Якшур-Бодьинском районе.

Хабаровский край
 Маяк — село в Нанайском районе.

Челябинская область
 Маяк — посёлок в Брединском районе.
 Маяк — посёлок в Кунашакском районе.
 Маяк — посёлок в Чесменском районе.

Чувашия
 Маяк — деревня в Канашском районе.

Крым 
	
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Маяк — село в Черноморском районе.
 Маяк — село, включённое в состав Керчи.

Украина 
 Маяк — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Маяк — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Маяк (до 2016 г. — Червоный Маяк) — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Маяк — посёлок в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Маяк — посёлок в Добропольском районе Донецкой области.
 Маяк — посёлок в Макеевском городском совете Донецкой области.
 Маяк — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Маяк — село в Свердловском районе Луганской области.
 Маяк — село в Барвенковском районе Харьковской области.
 Маяк — село в Золочевском районе Харьковской области.
 Маяк — село в Кегичёвском районе Харьковской области, присоединено к селу Лозовая.

Гидронимы

Россия 
 Маяк — река в Курганской и Челябинской областях
 Маяк (Синдинское) — озеро в Нанайском районе Хабаровского края, возле села Маяк

СМИ 
 «Маяк» — советская и российская радиостанция
 «Маяк» — журнал, выходивший в Санкт-Петербурге в 1840—1845 гг.
 «Маяк» — журнал, выходивший в Одессе в 1881—1885 гг.
 «Маяк» — журнал для детей, выходивший в Москве в 1909—1918 гг.
 «Маяк» — газета Варгашинского района Курганской области.
 «Маяк» — газета города Пушкино.
 «Маяк» — газета города Сосновый Бор.
 «Маяк» — общественно-политическая газета Тербунского района Липецкой области.

Организации 
 «Маяк» — предприятие по переработке и хранению ядерного топлива в Озёрске Челябинской области.
 «Маяк» — машиностроительный завод в Кирове.
 «Маяк» — радиозавод в Киеве.
 «Маяк» — одесское издательство
 «Маяк» (СПб., 1900—1918) — общество содействия нравственному, умственному и физическому развитию молодых людей. Филиал международной организации ИМКА в Российской империи.
 «Маяк» — крупные магазины торговой сети «Светофор».

Спортивные клубы 
 
 «Маяк» — команда по хоккею с мячом из Краснотурьинска Свердловской области.

Техника 
 «Маяк» — проектируемая украинская ракета-носитель.
 «Маяк» — торговая марка серии катушечных и кассетных магнитофонов производства киевского завода «Маяк».
 «Маяк» — искусственный спутник Земли, малый космический аппарат формата CubeSat.
 «Маяк» — торговая марка советских и российских часов, производимых на Сердобском часовом заводе «Маяк».

Разное 
 Маяк — в казацкой сотне, специально выделенная группа казаков для обозначения места сбора сотни и направления лавы.
 mayak.bz — сервис аналитики маркетплейсов.

Носители фамилии 
 Маяк, Ия Леонидовна (1922—2018) — советский и российский историк-антиковед.
 Маяк, Славомир (род. 1969) — польский футболист и футбольный тренер.

Художественные произведения 
 «Маяк» — неоконченный рассказ Э. По (1849).
 
 «Маяк на Угре» — лэнд-артовский проект Николая Полисского 2004 года.
 «Маяк» («Вместо письма») — песня группы «Сплин» из альбома «Раздвоение личности» (2007) на слова стихотворения В. Маяковского «Лиличка!».

См. также 
 Маяки
 Красный Маяк
 Новый Маяк
 Червоный Маяк
 Аль-Манар (значения)
 Lighthouse (значения)
 Радиомаяк